Дми́трий Анато́льевич Кры́мов (род. 10 октября 1954, Москва) — российский , ,  и педагог. Член Союза художников России и Союза театральных деятелей Российской Федерации. Пятикратный лауреат театральной премии «Золотая маска».

Биография 
Родился в семье режиссёра Анатолия Эфроса и театрального критика Натальи Крымовой. Внук театроведа и поэтессы Зинаиды Акимовны Чалой. В 1976 году окончил постановочный факультет Школы-Студии МХАТ (курс Олега Ефремова).

С 1976 года начал работать в Театре на Малой Бронной. Создал сценографию к постановкам своего отца Анатолия Эфроса: «Отелло» У. Шекспира (дипломная работа), «Месяц в деревне» И. Тургенева, «Лето и дым» Т. Уильямса, «Воспоминание» А. Арбузова, «Наполеон Первый» Ф. Брукнера, «Директор театра» И. Дворецкого. На сцене МХАТ оформил спектакли Эфроса «Тартюф» (Мольера) и «Живой труп» Л. Толстого.

В 1985 году Крымов перешёл в Театр на Таганке, где оформил спектакли «У войны не женское лицо» С. Алексиевич, «Полтора квадратных метра» по повести Б. Можаева и «Мизантроп» Мольера. Всего в портфолио Крымова свыше 100 оформленных спектаклей для театров России, Японии, Болгарии, Франции, США и др.

В начале 1990-х, когда ушел из жизни Анатолий Эфрос, Дмитрий оставил театр и занялся изобразительным искусством: живописью, книжной графикой, инсталляцией, участвовал в групповых и персональных выставках за рубежом и в России. Работы Крымова хранятся в коллекциях музеев Ватикана, Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Пушкинского и других. В тот период Крымов написал портрет папы Иоанна Павла II. Картина была сделана с фотографии и предназначалась как подарок на день рождения понтифику. Она была выдержана в «хулиганской» стилистике, технику сравнивали с манерой Модильяни или Сутина. Очевидцы вспоминали, что когда понтифику привезли полотно и сняли вуаль с подрамника, «кардиналы просто остолбенели. Зависла пауза. Нашёлся один Иоанн Павел II, сказавший: „Noli timere, quia ego sum“ („Не бойтесь, это я“)».

В 2002 году Дмитрий Крымов стал преподавать в Российской академии театрального искусства на курсе театральных художников. В том же году он выпустил свой первый спектакль — «Гамлет», поставленный для Валерия Гаркалина. Премьера состоялась в дни захвата заложников на Дубровке. Спектакль получил массу критических отзывов: в прессе высказывались мнения, что Крымову не стоило браться за режиссуру и выходить из рамок сценографии, в рецензиях отзывались о постановке как о «обычном драматическом театре». В 2004 году Крымов выпустил «Недосказки» — оригинальный пластический перформанс. В последовавших за ним спектаклях «Сер Вантес. Донкий Хот» и «Демон. Вид сверху» роли исполняли студенты-сценографы и молодые актёры, эти спектакли уже были совершенно не похожи на классический театр и в прессе описывались как «художественные акции» и «сюрреалистические иллюзионы». В них повествование идёт через ряд метафор, образных представлений, вербальных и визуальных перформансов.

В 2004 году Крымов начал работать в театре «Школа драматического искусства», где возглавил свою Лабораторию. В 2007 году Крымов и его студенты получили Гран-при Пражской квадриеннале — «Золотую тригу», главную сценографическую награду мира. Ученицы Крымова Вера Мартынова и Мария Трегубова работали над сценографией поставленного в 2010-м спектакля «Opus № 7».

В 2010—2011 годах спектакль Крымова «В Париже» с Михаилом Барышниковым в главной роли шёл в театре Шайо.

В марте 2014 года вместе с рядом других деятелей науки и культуры выразил своё несогласие с политикой российской власти в Крыму и на востоке Украины.

В 2016 году Крымова пригласили вести курс в Йельском университете. Со студентами драматического отделения он поставил «Три сестры». Премьера состоялась в рамках 21 Международного фестиваля Искусства и Идей.

В 2018 году Крымов уволился из «Школы Драматического искусства», на тот момент в репертуаре ШДИ было 15 постановок режиссёра. В обращении к зрителям Крымов процитировал фразу Андрея Синявского: «У меня с советской властью разногласия чисто стилистические», подразумевая разногласия с руководством ШДИ.

В феврале 2022 года Крымов прилетел в Филадельфию ставить «Вишнёвый сад» в Wilma Theater, премьера которого была запланирована на 12 апреля. В связи со вторжением России на Украину режиссёр заявил, что не видит для себя возможности вернуться в Россию. 20 апреля Крымов в пятый раз стал лауреатом премии «Золотая маска», получив награду в номинации «Лучшая работа режиссера в драмтеатре» за спектакль «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» в «Мастерской Петра Фоменко». Крымов попросил передать его премию главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

В сентябре 2022 года по приказу городского Департамента культуры все постановки Крымова были сняты из репертуаров московских театров. Спектакли режиссёров, открыто выступивших против войны, отменяются по всей стране.

В октябре 2022 года Крымов открыл в Нью-Йорке театральную лабораторию Krymov Lab NYC.

Творчество

Театральные работы

Художник 
Театр на Малой Бронной
  — «Отелло» У. Шекспира.
  — «Лето и дым» Т. Уильямса.
  — «Директор театра» И. М. Дворецкого.
  — «Воспоминание» А. Н. Арбузова.
  — «Наполеон Первый» Ф. Брукнера.
  — «Директор театра» И. М. Дворецкого.

МХАТ им. М. Горького'''
  — «Тартюф» Ж.-Б. Мольера.
  — «Живой труп» Л. Н. Толстого.

Театр на Таганке
  — «У войны — не женское лицо» С. А. Алексиевич.
  — «Полтора квадратных метра» Б. А. Можаева (совместно с С. Н. Арцыбашевым).
  — «Мизантроп» Ж.-Б. Мольера.

Режиссёр 
Школа драматического искусства
  — «Недосказки» по мотивам русских народных сказок
  — «Три сестры» по пьесам В. Шекспира «Король Лир» и «Бесплодные усилия любви»
  — «Сэр Вантес. Донкий Хот» по мотивам романа «Дон Кихот» Сервантеса
  — «Торги» по мотивам пьес А. П. Чехова
  — «Демон. Вид сверху» по мотивам поэмы М. Ю. Лермонтова
  — «Корова» по рассказу А. Платонова
  — «Opus № 7»
  — «Смерть жирафа»
  — «Тарарабумбия»
  — «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня…» по И. Бунину
  — «Горки-10»
  — «Как вам это понравится» по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь»
  — «Оноре де Бальзак. Заметки о Бердичеве» по пьесе А. П. Чехова «Три сестры»
  — «О-й. Поздняя любовь» по пьесе А. Н. Островского
  — «Русский блюз. Поход за грибами»
  — «Своими словами. А. Пушкин „Евгений Онегин“»
  — «Последнее свидание в Венеции» по роману Э. Хемингуэя «За рекой в тени деревьев»
  — «Своими словами. Н. Гоголь „Мёртвые души“»
  — «Безприданница» по пьесе А. Н. Островского
  — «Ромео и Джульетта (киндерсюрприз)» по В. Шекспиру

Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
  — «Х. М. Смешанная техника»

Театр Корьямо (Финляндия)
  — «В Париже»

Iseman Theater (США)
  — «Квадратный корень из Трех сестер»

Театр наций
  — «Му-Му» по произведениям И. С. Тургенева

МХТ имени Чехова
  — «Серёжа» по мотивам романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина»

Музей Москвы
  — «Борис» по мотивам трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов»
  — «Двое»

Школа современной пьесы
  — «Все тут» по пьесе Т. Уайлдера «Наш городок»

Мастерская Петра Фоменко
  — «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция»

Театр имени Пушкина
  — «Костик» по мотивам пьесы А. П. Чехова «Чайка»

Личная жизнь 
Жена — Инна Александровна Крымова.
 Сын Михаил — архитектор, живёт в США.

Награды 
 Премия имени Станиславского за спектакль «Сэр Вантес. Донкий Хот» (2006)
 Первая театральная премия «Хрустальная Турандот»:
 в номинации «Лучшая режиссерская работа» за спектакль «Демон. Вид сверху» (2007).
 в номинации «Лучшая режиссерская работа» за спектакль «Opus № 7» (2009)
 Национальная театральная премия «Золотая маска»:
 в номинации «Эксперимент» за спектакль «Демон. Вид сверху» (2008)
 в номинации «Эксперимент» за спектакль «Opus № 7» (2010)
 в номинации «Драма / Спектакль малой формы» за спектакль «О-й. Поздняя любовь» (2016)
 в номинации «Драма / Работа режиссёра» за спектакль «Серёжа» (2020)
 в номинации «Драма / Работа режиссёра» за спектакль «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» (2022)
 Премия Федерации еврейских общин России «Человек года» (2009)
 Премия города Москвы в области литературы и искусства в номинации «Театральное искусство» (2013)
 Награда Международного Эдинбургского фестиваля за спектакль «Как вам это понравится по пьесе Шекспира Сон в летнюю ночь» (2012)
 Избрание почетным членом Российской Академии Художеств (2014)
 «Почетный профессор ГИТИС» (2017)

Примечания

Литература

Ссылки 
 https://vimeo.com/267995049 Интервью, а скорее, доверительная беседа Dmitry Krymov: The language of Visual Theatre из австралийской серии Повод Поговорить / Cause to Converse
 Лаборатория Дмитрия Крымова
 
 
 
 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Школа драматического искусства
Педагоги ГИТИСа
Преподаватели Йельской школы драмы
Преподаватели Йельского университета